Kim (nome coreano)
Kim (cantor) — cantor brasileiro da banda Catedral
Kim (Colorado)
Kim (livro)
Kim Kardashian 
Kim Kataguiri — político brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de artes